Изгородище — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Изгородище — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Изгородище — деревня в Шумилинском районе Витебской области.